Die Mittelrheinliga 2011/12 war die 66. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der NRW-Liga angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der FC Wegberg-Beeck nach einer Saison und der TSV Germania Windeck nach vier Spielzeiten wieder aus der NRW-Liga abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die vier Aufsteiger Sportfreunde Troisdorf (Wiederaufstieg nach zwei Spielzeiten), TSV Hertha Walheim, SV Nierfeld und TuS Oberpleis (alle drei erstmals in der Mittelrheinliga) hinzu.

Sieger wurde erstmals der FC Hennef 05. Aufgrund der Auflösung der NRW-Liga stieg jedoch keine Mannschaft auf.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten fünf Plätzen absteigen. Der SV Nierfeld und TuS Oberpleis verließen die Mittelrheinliga nach einer Saison wieder, der SV Rott nach zwei Spielzeiten, der SSV Bergneustadt und Germania Dürwiß nach jeweils drei Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

2011
Fußballsaison 2011/12